La competizione dello slalom gigante maschile di sci alpino ai IX Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 2 febbraio 1964 sullo pista del Axamer Lizum a  Innsbruck.

Classifica

Bibliografia

Collegamenti esterni

Slalom gigante maschile